Сілезька височина () — височина на півдні  Польщі, західна частина  Сілезько-Малопольського підняття.

Височина утворює плато висотою 200-300 м, яке розчленоване  річковими долина ми на окремі пасма. Складена головним чином вугленосними товщами  карбону, перекритими мезозой ськими вапняк ами і іншими  осадовими породами. На території височини розташована значна частина  Верхньосілезького вугільного басейну. Також є  родовища  залізних і  свинцево - цинк ових руд,  кам'яної солі,  сірки.

Джерела 
  Сілезька височина.

Пагорби Польщі
Географія Опольського воєводства
Географія Сілезького воєводства